Далматов — русская фамилия.

 
 Далматов, Дмитрий Яковлевич (1812—1876) — русский лесничий, исследователь беловежского зубра.
 
 Далматов, Константин Дмитриевич (1850 — после 1910) — русский коллекционер.

 Далматова, Элла Николаевна (1926—1994) — советская театральная актриса, заслуженная артистка РСФСР.

См. также 
 Далматово — город в Курганской области.